Мордви́нов (Мордви́нова) — русская фамилия, образованная от нецерковного имени Мордвин.

Известные носители  
 Мордвиновы — дворянский род.

 
 Мордвинов, Аркадий Григорьевич (1896—1964) — советский архитектор, член ВОПРА.
 Мордвинов, Баррикадо Георгиевич (1926—2016) — капитан 1-го ранга, учёный.
 Мордвинов, Борис Аркадьевич (1899—1953) — советский режиссёр.
 Мордвинов, Василий Константинович (1892—1971) — советский военачальник, генерал-лейтенант, начальник Академии Генерального штаба РККА.
 
 Мордвинов, Георгий Иванович (1896—1966) — деятель советских спецслужб, полковник.
 
 Мордвинов, Иван Александрович (до 1700—1734) — русский архитектор.
 Мордвинов, Игорь Владимирович (род. 1972) — российский футболист.
 Мордвинов, Исаакий Петрович (1871—1925) — тихвинский историк и краевед, музейный работник, педагог и поэт.
 
 
 
 Мордвинов, Яков Яковлевич (1729—1799) — русский географ.



См. также 
 
 
 Остров Мордвинова

Примечания